Hull är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 Amelia Mathilda Hull (1812–1884), brittisk sångförfattare
 Asa Hull (1828–1917), amerikansk sångboksutgivare och kompositör
 Bobby Hull (1939–2023), kanadensisk ishockeyspelare
 Brett Hull (född 1964), amerikansk-kanadensisk ishockeyspelare
 Clark L. Hull (1884–1952), amerikansk inlärningspsykolog
 Cordell Hull  (1871–1955), amerikansk jurist och politiker, demokrat, utrikesminister, nobelpristagare
 Dennis Hull (född 1944), kanadensisk ishockeyspelare
 Henry Hull (1890–1977), amerikansk skådespelare
 Jane Dee Hull (1935–2020), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Arizona
 John Hull (1761–1843), brittisk läkare och botanist
 Josephine Hull (1877–1957), amerikansk skådespelare och teaterregissör
 T. Clark Hull (1921–1996), amerikansk politiker, republikan, viceguvernör i Connecticut
 William Hull (1753–1825), amerikansk politiker och militär

Engelska efternamn